Glasmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Otto Glasmeier (1921–2021), deutscher Architekt
 Heinrich Glasmeier (1892–1945), deutscher Rundfunkintendant und Funktionär des NS-Rundfunkwesens
 Michael Glasmeier (* 1951), deutscher Hochschullehrer, Essayist, Publizist und Ausstellungskurator
 Rolf Glasmeier (1945–2003), deutscher Multimedia-Künstler